Leont'ev (traslitterato  meno correttamente Leontjev o Leontief) 
Konstantin Nikolaevič Leont'ev – filosofo, medico e monaco russo
Wassily Leontief (in russo Vasilij Vasil'evič Leont'ev) – economista russo naturalizzato statunitense
Paradosso di Leontief